Barbara Abart – ex slittinista italiana
 Franz Abart – scultore svizzero

Pagine correlate
 Abarth